Лелека Лука Степанович (4 декабря 1913 года, Зарудье, Липовецкий уезд, Киевская губерния, Российская империя; ныне Оратовский район Винницкой области Украины — 5 января 1989 года, Оратовский район, Винницкая область, УССР) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, командир отделения взвода пешей разведки 100-го гвардейского Гнезненского стрелкового полка, 35-й гвардейской Лозовской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, 8-й гвардейской армии, 1-го Белорусского фронта, гвардии сержант.

Биография 
Родился 4 декабря 1913 года в селе Зарудье ныне Оратовского района Винницкой области (Украина) в крестьянской семье. Украинец. В 1926 году окончил 4 класса. Работал в домашнем хозяйстве, затем в колхозе — ездовым, трактористом.

С 1935 по 1937 год проходил действительную воинскую службу в Красной Армии. После увольнения поехал на строительство гидроэлектростанции в город Рыбинск Ярославской области.

Повторно призван в июне 1941 года. С сентября 1942 года — в действующей армии. Воевал на Сталинградском, Юго-Западном (с 20 октября 1943 года — 3-й Украинский) и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в битве за Сталинград, освобождении Левобережной Украины, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Люблин-Брестской, Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. В боях дважды был ранен.

В боях на подступах к реке Днепр в районе села Надеждино (ныне Синельниковский район Днепропетровской области, Украина) 15 сентября 1943 года гвардии рядовой Л. С. Лелека в составе разведывательной группы проник в тыл противника, из засады забросал гранатами вражескую автомашину и захватил контрольного пленного. Приказом командира полка награждён медалью «За отвагу».

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции командир отделения гвардии сержант Л. С. Лелека неоднократно выполнял ответственные боевые задания по захвату контрольных пленных и добыванию документов, удостоверяющих воинские части противника. С января по март 1944 года им было захвачено семь «языков». Командиром полка Л. С. Лелека был представлен к награждению орденом Славы 3-й степени. Приказом командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии награждён орденом Красной Звезды.

В июне 1944 года 35-я гвардейская стрелковая дивизия была передислоцирована в полосу 1-го Белорусского фронта. В ходе Люблин-Брестской наступательной операции к началу августа передовые отряды дивизии вышли к реке Висла в районе населенного пункта Магнушев (ныне Козеницкий повят, Мазовецкое воеводство, Польша). 1 августа 1944 года в числе первых воинов Л. С. Лелека форсировал реку, ворвался в траншею противника, уничтожил трех вражеских солдат и одного взял в плен. Полученные разведывательные данные способствовали успешному овладению плацдармом.

Приказом командира 35-й гвардейской стрелковой дивизии от 11 августа 1944 года гвардии сержант Лелека Лука Степанович награждён орденом Славы 3-й степени.

В ходе Висло-Одерской наступательной операции 35-я гвардейская стрелковая дивизия овладела плацдармом на левом берегу реки Одер южнее города Кюстрин (ныне Костшын-над-Одрой, Любушское воеводство, Польша). В ночь на 17 февраля 1945 года Л. С. Лелека во главе группы захвата скрытно подобрался к позиции боевого охранения, усиленной двумя пулеметами и противотанковой пушкой. Внезапно атаковав противника, разведчики уничтожили 7 солдат противника и 6 взяли в плен. При отходе группу начал обстреливать пулемет из другого окопа. Л. С. Лелека подобрался к нему и уничтожил расчет пулемета гранатами. Командиром полка представлен к награждению орденом Красного Знамени.

Приказом командующего 8-й гвардейской армии от 26 марта 1945 года гвардии старший сержант Лелека Лука Степанович награждён орденом Славы 2-й степени.

В марте 1945 года в бою за расширение плацдарма при атаке переднего края противника Л. С. Лелека первым ворвался в траншею и гранатами уничтожил расчет ручного пулемета, препятствовавшего продвижению наших воинов. Приказом командира полка награждён второй медалью «За отвагу».

В ходе Берлинской наступательной операции Л. С. Лелека находился на наблюдательном пункте вместе с командиром полка. 18 апреля 1945 года контратакующая группа противника прорвалась к наблюдательному пункту. Пятеро разведчиков более часа сдерживали противника, отбиваясь гранатами и автоматным огнём. Когда подоспело подкрепление, разведчики перешли в атаку. Лично Л. С. Лелека в бою уничтожил 19 немецких солдат, захватил в плен 13 солдат и 2 офицеров. Командиром полка представлен к награждению орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии сержант Лелека Лука Степанович награждён орденом Славы 1-й степени.

В октябре 1945 года старший сержант Л. С. Лелека демобилизован. Вернулся в родные края. Работал председателем колхоза в селе Березовка, затем бригадиром полеводческой бригады, а в последние годы — кладовщиком в колхозе села Прибрежное Оратовского района Винницкой области.

Умер 5 января 1989 года.

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й степени (указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 года)
 Орден Красной Звезды (приказ командира 35 гвардейской стрелковой дивизии)
 Орден Славы 1-й степени(указ Президиума Верховного Совета СССР от 31.05.1945 года)
 Орден Славы 2-й степени (приказ командующего 8 гвардейской армии от 26.03.1945 года)
 Орден Славы 3-й степени (приказ командира 35 гвардейской стрелковой дивизии от 11.08.1944 года)
 Медаль За отвагу (приказ командира полка)
 Медаль За отвагу (приказ командира полка)

Память

Примечания

Ссылки 

  Сайт Министерства обороны Российской Федерации
  Лелека Лука Степанович на сайте Герои страны

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Войсковая разведка
Участники Никопольско-Криворожской операции